William Coles kan syfta på bland andra:

* William Coles (1616–1697), engelsk jurist och politiker
 William Coles (1626–1662), brittisk botaniker

Se även 
 William Cole